Profertil es una compañía argentina que se dedica a la producción y comercialización de fertilizantes para los cultivos. Fue fundada en 1996, en partes iguales por la empresa petrolera argentina YPF y la empresa de fertilizantes canadiense Nutrien Inc.,  fusión de Agrium Inc. con PotashCorp.

Su planta principal, de aproximadamente 64 hectáreas, está ubicada en el Puerto de Bahía Blanca, en la localidad de Ingeniero White, provincia de Buenos Aires. En la misma genera 1.320.000 toneladas anuales de urea granulada y 790.000 toneladas anuales de amoníaco. Cuenta además con terminales de almacenaje y distribución situadas en las localidades de San Nicolás de los Arroyos y Necochea; una planta de almacenaje en Puerto General San Martín, y oficinas administrativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Historia 
En 1996 se dio inicio al proyecto de Profertil . Dos años después se comenzó a construir la Planta de Producción en Ingeniero White y se inauguró el Centro de Almacenaje y Despacho en San Nicolás. En el 2001, pocos meses después de finalizar la obra en Ingeniero White, se alcanzó la primera producción de Urea Granulada. En ese mismo año, la empresa obtuvo la certificación ISO 9001 y abrió el Programa de Visitas a Plantas. 

Tres años más tarde, la compañía comenzó a desarrollar la Terminal de Puerto General San Martín, en Santa Fe. Inaugurada en el año 2013, incorporó una capacidad de almacenaje de 200.000 toneladas de fertilizante. 

En el mismo año inició el Proyecto de Ampliación de Capacidad y Ahorro de Energía en su Planta de Bahía Blanca, una iniciativa que le permitiría ampliar su producción utilizando la misma cantidad de recursos naturales. A partir de esa iniciativa logró la certificación ISO 50001 por los esfuerzos en torno al ahorro de energía. 

Un año más tarde, se sumó a la iniciativa de responsabilidad social Pacto Global de la ONU y en 2015 puso en marcha el Proyecto de Ampliación de Capacidad y Ahorro de Energía. 

En 2017 recibió el Premio AmCham en la categoría “Involucramiento de las partes interesadas” y recertificó el Sistema Integrado de Gestión. 

En 2018 alineó su estrategia a los ODS de Naciones Unidas y firmó un convenio energético para generar 60% de la Urea a partir de energías renovables.  Ese año alcanzó además los 40.000 visitantes en la planta de Ingeniero White, gracias al Programa de Visitas a Planta. En el mes de octubre de 2020, Profertil comenzó a producir Urea a partir de energía eólica. 

Tiempo después, la Asociación Internacional de Fertilizantes le otorgó la certificación Protect & Sustain Product Stewardship y obtuvo la certificación como Ámbito Laboral Preventivo de SEDRONAR. 

En el año 2021 la empresa emitió su décimo Reporte de Sustentabilidad, que se publica desde el año 2011 de manera ininterrumpida.

Referencias 

Empresas de la provincia de Buenos Aires
Empresas fundadas en 1996
YPF